Джон Кри́сти (): Кристи, Джон Уолтер (1865—1944) — американский конструктор.
 Кристи, Джон (меценат) (1882—1962) — британский меценат, основатель Глайндборнского оперного фестиваля.
 Кристи, Джон (серийный убийца) (1899—1953) — британский серийный убийца.
 Кристи, Джон (1881) (1881—1934) — шотландский футболист.
 Кристи, Джон (1929) (1929—2014) — шотландский футболист, вратарь.